absolwent – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej wchodzącej w skład systemu oświaty
 Absolwent – film fabularny z 1967 r. w reżyserii Mike'a Nicholsa z Dustinem Hoffmanen i Anne Bancroft
 Absolwent (wódka) – marka wódki